Tújost se v matematiki lahko nanaša na:
tuji števili
tuji množici